Bailin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bailin (socken i Kina, Guangxi), 
 Bailin (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar